Аркола има више значења:
 Аркола (Вирџинија)
 Аркола (Илиноис)
 Аркола (Тексас)
 Аркола (Мисисипи)
 Аркола (Мисури)